Huberto hace referencia a varios artículos:

Personas 
Huberto Batis, escritor mexicano.
Huberto Cuevas Acevedo, geógrafo argentino.
Huberto Giménez, exfutbolista rosarino.
Huberto I de Baviera, noble del .
Huberto Pérez de la Ossa, director escénico y escritor español.
Huberto Santacruz, pianista ecuatoriano.
Huberto de Lieja, santo noble.

Además 
Perro de San Huberto o Bloodhound

Nombres masculinos